Una polidora es una eina manual que serveix per a polir coses com el metall i la fusta.

 Polidora de fuster
 Polidora filla de Peleu i d'Antígona